Burt Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Burt Township (Iowa)
 Burt Township (Alger County, Michigan)
 Burt Township (Cheboygan County, Michigan)
 Burt Township (North Dakota)